Усть-Брынкино — упразднённый посёлок Большеновоселицкого сельсовета	Боровичского района Новгородской области. Включён в 1968 году в черту г. Боровичи, ныне — микрорайон. Код ОКАТО:49408000000. Код ОКТМО:49606101001.

История 
Решением Новгородского облисполкома от 22 января 1968 г. № 48 пос. Усть-Брынкино Большеновоселицкого сельсовета был включѐн в черту г. Боровичи

Инфраструктура 
Добыча огнеупорной глины.

Транспорт 
Автомобильный  транспорт. Остановка общественного транспорта «Усть-Брынкино».

Примечания

Ссылки 
Усть-Брынкино на Викимапии
населённые пункты, упразднённые в 1968 году
Упразднённые населённые пункты Боровичского района